Giuseppe Leoni ist der Name folgender Personen:
* Giuseppe Leoni, bekannt als Joseph Leoni (um 1770–1834), bayerischer Hofsänger und Gastwirt
 Giuseppe Leoni (Zauberkünstler) (* 1778), italienischer Zauberkünstler
 Giuseppe Leoni (Architekt) (* 1803), schweizerischer Architekt
 Giuseppe Leoni (Jurist) (* 1854), italienischer Jurist 
 Giuseppe Leoni (Politiker, 1904) (1904–1990), italienischer Politiker
 Giuseppe Leoni (Politiker, 1947) (* 1947), italienischer Politiker (Lega Nord)

Siehe auch:
 Giuseppe Leone